Derriere le Miroir — знаменитое художественное издание, выпускавшееся во Франции в период с 1946-го по 1982-й годы Эме Маэгом, основателем, редактором и издателем журнала. Журнал был создан в октябре 1946 года (№ 1) и выходил без перерыва вплоть до 1982 года (№ 253). 

Издание включало много великолепных текстов и превосходных иллюстрации (в основном это были цветные литографии художников, работы которых выставлялись в галерее Маэга. Среди них: Анри-Жорж Адам, Пьер Алешинский, Жан Базен, Жорж Брак, Поль Бери, Александр Колдер, Марк Шагал, Альберто Джакометти, Василий Кандинский, Эллсуорт Келли, Фернан Леже, Анри Матисс, Жоан Миро, Жак Монори и другие).

Авторы, печатавшие свои тексты в "Derriere le Miroir" - виднейшие поэты и литераторы своего времени - Гийом Аполлинер, Марсель Арлан, Андре Бретон и многие другие.

Список 200 изданных журналов с заголовками (по годам)

Год 1946–1947: n°1 → n°6 

 n°1 Le noir est une couleur
 n°2 Sur 4 murs (On Four Walls)
 n°3 Rigaud
 n°4 G. Braque
 n°5 Les mains éblouies (The Dazzled Hands)
 n°6 Baya (peintre)

Год 1948:  n°7 → n°14–15 

 n°7 Jean Villeri 
 n°8 Jean Peyrissac
 n°9 Pierre Pallut
 n°10 E. Béothy
 n°11–12 Bram et Geer van Velde
 n°13 Germaine Richier
 n°14–15 Joan Miró

Год 1949: n°16 → n°24 

 n°16 Hans Hofmann
 n°17 Paul Eluard – Roger Chastel
 n°18 Chauvin
 n°19 Kurt Seligmann
 n°20–21 L'art abstrait (The Abstract Art)
 n°22 Les mains éblouies (The Dazzled Hands)
 n°23 Jean Bazaine
 n°24 Adam

Год 1950: n°25–26 → n°34 

 n°25–26 G. Braque
 n°27–28 Chagall
 n°29–30 Miró
 n°31 Calder
 n°32 Les mains éblouies (The Dazzled Hands)
 n°33 Arp
 n°34 Raoul Ubac

Год 1951: n°35 → n°42 

 n°35 Hirshfield
 n°36-37-38  Sur quatre murs (On Four Walls)
 n°39–40 Alberto Giacometti
 n°41 Tendance: Germain-Kelly-Palazuelo-S.Poliakoff
 n°42 Kandinsky 1900–1910

Год 1952: n°43 → n°51 

 n°43 Bram van Velde
 n°44–45 Chagall
 n°46–47 Matisse
 n°48–49 G. Braque
 n°50 Tendance Octobre 1952 (Trends October 1952)
 n°51 Geer van Velde

Год 1953: n°52 → n°60–61 

 n°52 Lam
 n°53–54 Steinberg 1953
 n°55–56 Bazaine
 n°57-58-59 Miró
 n°60–61 Kandinsky

Год 1954: n°62–63 → n°71–72 

 n°62–63 Dessins indiens du Tumuc-Humac (Drawings by the Aboriginal Tumuc-Humac people)
 n°64 Tal-Coat
 n°65 Giacometti 
 n°66-67-68 Marc Chagall: Paris
 n°69–70 Calder
 n°71–72 G. Braque

Год 1955: n°73 → n°79-80-81 

 n°73 Palazuelo 55
 n°74-75-76 Raoul Ubac
 n°77–78 Kandinsky: Période dramatique 1910–1920 (Kandinsky: Dramatic Period: 1910–1920)
 n°79-80-81 F. Léger

Год 1956: n°82-83-84 → n°92–93 

 n°82-83-84 Tal-Coat
 n°85–86 Braque
 n°87-88-89 Miró – Artigas
 n°90–91 Chillida
 n°92–93 10 ans d'éditions: 1946–1956

Год 1957: n°94–95 → n°101-102-103 

 n°94–95 Derain
 n°96–97 Bazaine
 n°98 Alberto Giacometti
 n°99–100 Chagall
 n°101-102-103 Kandinsky

Год 1958: n°104 → n°111 

 n°104 Palazuelo
 n°105–106 Ubac
 n°107-108-109 Sur 4 murs (On Four Walls)
 n°110 Kelly
 n°111 Derain

Год 1959: n°112 → n°117 

 n°112 Editions Maeght 1958 (Maeght Editions 1958)
 n°113 Calder
 n°114 Tal-Coat
 n°115 G. Braque
 n°116 Fiedler
 n°117 Maeght Editeur 1959 (Maeght Editor 1959)

Год 1960: n°118 → n°121–122 

 n°118 Kandinsky: 1921–1927
 n°119 Poètes, Peintres Sculpteurs (Poets, Painters, Sculptors)
 n°120 Tal-Coat: Dessins d'Aix 1947–1950 (Tal-Coat: Drawings from his time in Aix-en Provence 1947–1950)
 n°121–122 Maeght Editeur 1960 (Maeght Editor 1959)

Год 1961: n°123 → n°130 

 n°123 Miró: Céramiques Murales pour Harvard (Miró: The Ceramic Mural for Harvard)
 n°124 Chillida
 n°125–126 Miró
 n°127 Giacometti
 n°128 Miró: Peintures murales (Miró: Wall paintings)
 n°129 F. Fiedler
 n°130 Ubac

Год 1962: n°131 → n°135–136 

 n°131 Tal-Coat
 n°132 Chagall
 n°133–134 Der Blaue Reiter (The Blue Rider)
 n°135–136 Georges Braque – Pierre Reverdy

Год 1963: n°137 → n°141 

 n°137 Palazuelo
 n°138 Georges Braque: Papiers collés 1912–1914
 n°139–140 Miró – Artigas
 n°141 Calder

Год 1964: n°142 → n°149 

 n°142 Ubac 
 n°143 Chillida
 n°144-145-146 Hommage à Georges Braque (Homage to Georges Braque)
 n°147 Chagall
 n°148 La Fondation Marguerite et Aimé Maeght à St.Paul (The Marguerite and Aimé Maeght Foundation in Saint-Paul, France)
 n°149  Kelly

Год 1965: n°150 → n°155 

 n°150 5 peintres et 1 sculpteur (5 painters and 1 sculptor)
 n°151–152 Miró: Cartons
 n°153 Tal-Coat
 n°154 Kandinsky: Bauhaus de Dessau 1927–1933
 n°155 Fondation Maeght

Год 1966: n°156 → n°162 

 n°156 Calder
 n°157 Steinberg
 n°158–159 La Revue Blanche
 n°160 Riopelle
 n°161 Ubac
 n°162 Francis Bacon

Год 1967: n°163 → n°169 

 n°163 Rebeyrolle
 n°164–165 Miró: l'oiseau solaire, l'oiseau lunaire, étincelles (Miró: Solar bird, Lunar bird, Sparks)
 n°166 Georges Braque: derniers messages ('Georges Braque: last messages)
 n°167 François Fiedler
 n°168 Tàpies
 n°169 Aquarelles, album femmes, Hai-ku (Watercolours, Portfolio Women, Haiku)

Год 1968: n°170 → n°175 

 n°170 Bazaine
 n°171 Riopelle
 n°172 Kemény
 n°173 Calder
 n°174 Chillida
 n°175 Tàpies

Год 1969: n°176 → n°182 

 n°176 Le Yaouanc
 n°177 Rebeyrolle
 n°178 Pol Bury
 n°179 Kandinsky: Période parisienne 1934–1944 (Kandinsky: The Parisien Period 1934–1944)
 n°180 Tàpies
 n°181 Artigas
 n°182 Chagall

Год 1970: n°183 → n°189 

 n°183 Chillida
 n°184 Palazuelo
 n°185 Riopelle 70
 n°186 Miró: sculptures
 n°187 Rebeyrolle
 n°188 Adami
 n°189 Le Yaouanc

Год 1971: n°190 → n°195 

 n°190 Calder
 n°191 Pol Bury
 n°192 Steinberg
 n°193–194 Miró: peintures sur papiers, dessins (Miró: paintings on papers, drawings)
 n°195 Maeght éditeur (Maeght Editor)

Год 1972: n°196 → n°200 

 n°196 Ubac
 n°197 Bazaine
 n°198 Chagall
 n°199 Tal-Coat
 n°200 Tàpies: objets et grands formats (Tàpies: objects and large formats)

Год 1973: n°201 → n°206 

 n°201 Calder
 n°202 Rebeyrolle
 n°203 Miró
 n°204 Chillida
 n°205 Steinberg 73
 n°206 Adami

Год 1974: n°207 → n°211 

 n°207 Cinq livres gravés
 n°208 Riopelle 74
 n°209 Pol Bury: sculptures à cordes
 n°210 Tàpies: monotypes
 n°211 Fiedler

Год 1975: n°212 → n°216 

 n°212 Calder
 n°213 Garache, 
 n°214 Adami, 
 n°215 Bazaine, 
 n°216 Bram van Velde,

Год 1976: n°217 → n°221 

 n°217 Monory, 
 n°218 Riopelle 76, 
 n°219 Rebeyrolle: natures mortes et pouvoir, (Rebeyrolle: Still lifes and power), 
 n°220 Adami, 
 n°221 Calder,

Год 1977: n°222 → n°226 

 n°222 Garache, 
 n°223 Arakawa',  
 n°224 Steinberg, 
 n°225 Chagall, 
 n°226 Lindner,

Год 1978: n°227 → n°231 

 n°227 Monory, 
 n°228 Pol Bury, 
 n°229 Palazuelo, 
 n°230 Gérard Titus-Carmel : suite Narwa, 
 n°231 Miró,

Год 1979: n°232 → n°236 

 n°232 Riopelle, 
 n°233 Alberto Giacometti': Les murs de l'atelier et de la chambre (Alberto Giacometti: The Walls from his Studio and from his Bedroom), 
 n°234 Tàpies, 
 n°235 Marc Chagall, 
 n°236 Kienholz,

Год 1980: n°237 → n°242 

 n°237 Garache, 
 n°238 Klapheck, 
 n°239 Adami, 
 n°240 Bram van Velde, 
 n°241 Lindner-Steinberg, 
 n°242 Chillida,

Год 1981: n°243 → n°249 

 n°243 Gérard Titus-Carmel, 
 n°244 Monory, 
 n°245 Noguchi: granits, basaltes, obsidiennes (Noguchi: granites, basalts, obsidians), 
 n°246 Chagall: lithographies originales (Chagall: Original lithographs), 
 n°247 Alechinsky, 
 n°248 Calder, 
 n°249 Takis,

Год 1982: n°250 → n°253 

 n°250 Hommage à Aimé et Marguerite Maeght (Homage to Aimé and Marguerite Maeght), 
 n°251 Ubac, 
 n°252 Arakawa, 
 n°253 Tàpies,

Использованная литература и источники 

Литературные журналы Франции
Печатные издания, возникшие в 1946 году
Печатные издания, закрытые в 1982 году